Waldkater steht für

 Waldkater (Am Mellensee), Wohnplatz der Gemeinde Am Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Waldkater (Wennigsen), Ortsteil der Gemeinde Wennigsen (Deister) in der Region Hannover, Niedersachsen
 Waldkater, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Leśny Zakątek, Ort im Powiat Oleckie, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
 Waldkater, untergegangenes Dorf bei Słupsk, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen

 Hotel Waldkater im Bodetal
 Restaurant Waldkater in Bernau-Waldfrieden